Tarkan ist

 der Künstlername des türkischstämmigen Popmusikers Tarkan
 ein türksprachiger Vorname, siehe Tarkan (Vorname)
 eine türkische Comicfigur, siehe Tarkan (Comic)
 ein alttürkischer Kriegerrang, siehe Tarkhan
 die Bezeichnung eines fiktionalen Paralleluniversums und des dazugehörigen Zyklus im Perryversum, siehe Perry Rhodan#Zyklenübersicht